Kuta Kepar (Tiganderket), een plaats in Indonesië
Kuta Kepar (Tigapanah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing